Фодора има више значења:

 Фодора (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Фодора (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији